Spengel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Johann Wilhelm Spengel (1852–1921), tysk zoolog
 Julius Spengel (1853–1936), tysk komponist
 Leonhard Spengel (1803–1880), tysk filolog

Tyska efternamn